Abdoul Ndiaye oder Abdoul N’Diaye ist der Name folgender Personen:

* Abdoul Aziz Ndiaye, senegalesischer Diplomat
 Abdoul Yoro N’Diaye (* 1974), senegalesischer Fußballspieler